Sodna palača je lahko naziv več stavb:
 Sodna palača, Koper
 Sodna palača, Ljubljana
 Nova sodna palača, Ljubljana
 Sodna palača, Maribor
 Sodna palača, Novo mesto
 Sodna palača, Piran
 Sodna palača, Slovenska Bistrica